HJD est un sigle qui peut désigner :
 Henri-Jean Debon (1968-2014), un réalisateur et scénariste français ;
 Hôpital Joseph-Ducuing, un hôpital français.